Moti del Cilento: moto nel Cilento (Regno delle Due Sicilie) promosso nel giugno 1828 dalla società segreta dei Filadelfi, guidata dal canonico Antonio Maria De Luca, per ottenere da Francesco I la costituzione del 1820
 Moti del Cilento:  sollevazione nel Cilento (Regno delle Due Sicilie) iniziata il 17 gennaio 1848, alla notizia dei moti di Palermo, sotto la guida di Costabile Carducci